The Square (film 2008)
 The Square (film 2013)
 The Square (film 2017)